Дми́трий Влади́мирович Соколо́в-Ми́трич (настоящая фамилия — Соколо́в; род. 2 мая 1975, Гатчина) — российский писатель, поэт и журналист, специальный корреспондент газеты «Известия». С октября 2008 года по апрель 2015 года — заместитель главного редактора журнала «Русский репортёр». С 2015 года — основатель и генеральный продюсер лаборатории «Однажды», компании, которая помогает предпринимателям писать, издавать и продвигать на рынке свои истории.

Биография 
Родился в 1975 году в Гатчине, вырос в подмосковном городе Электросталь. Окончил факультет журналистики МГУ. В юности писал стихи, в 1997 году выпустил книгу стихов «Конверт»; отказался от поэтического творчества, хотя стихи Соколова по-прежнему вызывают интерес у СМИ.

В 2007 году написал книгу «Нетаджикские девочки. Нечеченские мальчики». По мнению автора, когда преступление совершается русским против представителя некоренной народности, это считается ксенофобией и привлекает внимание, в то время как аналогичные преступления, совершённые приезжими против русских, остаются незамеченными.

Автор трёх документальных фильмов и одиннадцати книг, лауреат высшей журналистской награды «Золотое перо», а также премий «Искра», «Гонг», «Правый взгляд», премии правительства Москвы. Ведёт публицистические колонки в газете «Известия», на сайте РИА Новости и на портале «Взгляд.ру», в православном журнале «Фома», на сайте Православие.ру.

В 2014 году написал и выпустил в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» книгу «Яндекс.Книга» — историю крупнейшей IT-компании страны. Руководство Яндекса признало книгу Соколова-Митрича точной и правдивой, выкупило авторские права, а в 2017-м году на свое двадцатилетие сделало подарок всем своим пользователям, выложив текст книги в интернет для легального бесплатного скачивания.

После этого проекта Дмитрий Соколов-Митрич стал предпринимателем и основал собственную компанию — Лабораторию «Однажды». с 2015 по 2019 она выпустила более 10 книг о российском бизнесе и более сотни публикаций о предпринимателях России и зарубежья. Среди клиентов Лаборатории «Росатом», «Газпром нефть», НЛМК, ЛСР, Faberlic, Ralf Ringer, сеть кофеен «АндерСон», Правительство Москвы, ФРИИ, а также другие коммерческие компании и государственные структуры.

В ноябре 2019 года под руководством Дмитрия в Екатеринбурге было запущено новое СМИ Bombus, однако уже в январе 2020 года издание сменило название, руководство и формат. Сам Дмитрий Соколов-Митрич сказал, что основная причина заключается в том, что это его «первый опыт строительства медиа с нуля».

Награды 
Премия «Золотое перо России» (2018).

Публикации

Книги 
 
 Соколов-Митрич Д. В. "Нетаджикские девочки. Нечеченские мальчики". — М.: Яуза-Пресс, 2007. — Тираж 5000 экз. — ISBN 978-5-903339-45-7
 Соколов-Митрич Д. В. "Враги народа: от чиновников до олигархов". — М.: Яуза-Пресс, 2007. — Тираж 5000 экз. — ISBN 978-5-9764-0083-2
 Соколов-Митрич Д. В. "Непоследние времена". — М.: Никея, 2012.
 Соколов-Митрич Д. В. "Реальный репортёр. Почему нас этому не учат на журфаке?!" — СПб.: Питер, 2013. — ISBN 978-5-4461-0081-1
 
Соколов-Митрич Д.В. "Мы здесь, чтобы победить" — М.: Эксмо, 2016 г.
Соколов-Митрич Д.В., Пищикова Е.В., Татулова А.А. "Нельзя, но можно. История АндерСон в смыслах, рецептах и цифрах", М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019

Примечания

Ссылки 

 Статьи в «Русском репортёре»
 Книга «Нетаджикские девочки. Нечеченские мальчики»
 
 Страница на сайте «Вавилон» 
 Все интервью Дмитрия Соколова-Митрича на радио «Эхо Москвы»
 Все интервью Дмитрия Соколова-Митрича на радио «Русская Служба Новостей»

Выпускники факультета журналистики МГУ
Русские поэты
Журналисты газеты «Взгляд»
Журналисты газеты «Известия»
Русские националисты
Лауреаты премии «Золотое перо России»